Натуральне число 1329
 1329 рік до нашої ери
 1329 рік нашої ери